

Населені пункти та їхні частини
 Прохи — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Прохи — село в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Прохи — колонія в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Прохи — лісова осада в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Примітки